Jeleni Róg ist der Name folgender Orte in Polen:

 Jeleni Róg (Kruklanki), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Frankenort, Kreis Angerburg, Ostpreußen)
 Jeleni Róg (Człopa), Ort in der Woiwodschaft Westpommern